Het ATP-toernooi van Cincinnati 2015 (met de officiële naam Western & Southern Open) werd van 16 tot en met 23 augustus 2015 in de Amerikaanse stad Cincinnati gespeeld. De wedstrijden werden gespeeld op de hardcourtbanen van het Lindner Family Tennis Center.

Het enkelspel werd gewonnen door Roger Federer. Hij versloeg in de finale Novak Đoković met 7-6(1) en 6-3. Het dubbelspel werd gewonnen door Daniel Nestor en Édouard Roger-Vasselin. Zij versloegen in de finale Marcin Matkowski en Nenad Zimonjić  met 6-2 en 6-2.

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2015 trok 199.217 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Cincinnati
ATP-toernooi van Cincinnati